

Quirinus von Neuss 
Nach dem heiligen Quirinus von Neuss († um 115; auch 'von Rom' genannt) sind folgende Kirchengebäude benannt:

in Deutschland
 St. Quirinus, Bengel (Mosel), Rheinland-Pfalz
 St. Quirinus, Berlingen (Eifel), Rheinland-Pfalz
 St. Quirinus (Bonn-Dottendorf), Nordrhein-Westfalen
 St. Quirinus (Gipperath), Rheinland-Pfalz
 Quirinskapelle in Gosheim (Landkreis Tuttlingen), Baden-Württemberg
 St. Quirinus (Gunderath), Rheinland-Pfalz
 St. Quirinus in Kevelaer-Twisteden, Nordrhein-Westfalen
 St. Quirinus in Mödrath, Nordrhein-Westfalen 
 St. Quirinus in Köln-Mauenheim
 St. Quirinus (Krälingen), Gemeinde Berg (bei Ahrweiler), Rheinland-Pfalz
 St. Quirinus (Langenfeld) in Langenfeld (Eifel), Rheinland-Pfalz
 St. Quirinus (Malberg) in Malberg (Eifel), Rheinland-Pfalz
 St. Quirinus in Neukirchen-Vluyn, Nordrhein-Westfalen
 Quirinus-Münster in Neuss, Nordrhein-Westfalen
 St. Quirinus (Ohlerath)
 St. Quirinus (Perl)
 St. Quirin (Püchersreuth), Bayern
 St. Quirinus in Rees-Millingen, Nordrhein-Westfalen
 Sankt Quirinus im Hanencrad, Rösenbeck bei Brilon, Nordrhein-Westfalen (wüst gefallen)
 Quernstkirche und -Kapelle auf dem Talgang (Kellerwald), Hessen 

in Frankreich
 Saint-Quirin in Ahéville, Lothringen
 St. Quirinus in Lalbenque, Frankreich
 Kirche Saint-Quirin in der Gemeinde Saint-Quirin, Lothringen, Frankreich

in Luxemburg
 Quirinuskapelle (Luxemburg) in der Stadt Luxemburg

in Österreich
 Pfarrkirche Pierbach
 Wallfahrtskirche Sellrain
 Pfarrkirche Unterloiben

Quirinus von Tegernsee 
Nach dem heiligen Quirinus von Tegernsee († 269; auch 'von Rom' genannt) sind folgende Kirchengebäude benannt:

Deutschland
 St. Quirin (Aubing), München-Aubing
 St. Quirin (Ammerfeld), Bayern
 St. Quirin (Großeisenbach), Bayern
 St. Quirinus in Hollenbach, Gemeinde Ehekirchen, Bayern
 St. Quirinus in Pobenhausen, Gemeinde Karlskron, Bayern
 St. Quirin (Staudheim), Stadt Rain, Bayern
 Kapelle St. Quirin (Tegernbach) in Tegernbach (Pfaffenhofen), Bayern
 Pfarrkirche St. Quirin (Tegernsee), Bayern
 Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und St. Quirinus (Thundorf), Osterhofen, Bayern

Italien
 St. Quirin (Bozen) im Gries-Quirein, Südtirol, Italien

Österreich
 St. Quirin (Fischamend), Fischamend
 Pfarrkirche Strengberg

Quirinus von Siscia 
Nach dem heiligen Quirinus von Siscia  († 4. Juni 308 oder 309) sind folgende Kirchengebäude benannt:
 St. Quirinus (Dürrenhettenbach), Gemeinde Ergoldsbach, Bayern
 Pfarrkirche Kleinmünchen in Linz, Oberösterreich
 St. Quirinus in Jesenovik, Gemeinde Kršan, Kroatien
 Basilika St. Quirinus (Sisak), Kroatien

Unbekannte Zuordnung 
 St. Blasius und Quirinus (Dietmannsried), Bayern
 St. Quirinus (Niedersalwey), Gemeinde Eslohe, Nordrhein-Westfalen
 St. Quirinus (Urschmitt), Rheinland-Pfalz
 Quernstkirche bei Frankenau, Hessen (Ruine)
 Filialkirche St. Quirinus Wolkertshofen, Gemeinde Nassenfels, Bayern

Nachweise 

Liste (Kirchengebäude nach Name)